Messier 93, spiralna galaksija u zviježđu Lovački Psi
 M-93 (autoput u Michiganu, SAD)
 M93 Crna strela, snajper (12.7 mm), proizvodi Zastava Oružje, Srbija
 M93 Fox, vozilo za izviđanje u kemijskom, biološkom i nuklearnom ratovanju